У́лица Сейфуллина () — название улиц ряда населённых пунктов Казахстана в честь Сакена Сейфуллина.

 '''Улица Сейфуллина''' — в городе Есик
 '''Улица Сейфуллина''' — в городе Текели
 '''Улица Сейфуллина''' — в городе Тараз

См. также 
 '''Проспект Сейфуллина''' — в городе Алма-Ата